1859 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 
 10 (22) февраля открыто пассажирское движение на участке Луга — Псков Петербурго-Варшавской ж. д. (протяжённостью 128 верст).
 11 февраля в США начато строительство Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
 21 июля по старому стилю вступила в строй железная дорога Петербург — Царское Село.
 В Парагвае открыта первая железнодорожная линия длиной 72 километра.

Персоны

Скончались 
 12 октября — Роберт Стефенсон (род. 1803) — английский инженер — строитель. Единственный сын знаменитого Джорджа Стефенсона.

Примечания